Игер, Йигер, Йегер (Eager, Yeager) — английские фамилии. Известные носители:

 Игер, Бен (Ben Eager; род. 1984) — профессиональный канадский хоккеист, левый крайний нападающий.
 Йигер, Джина (Jeana Yeager; род. 1952) — американская лётчица.
 Игер, Маргарита (Margaretta Alexandra Eagar; 1863—1936) — медсестра и гувернантка, служившая у детей Николая II и Александры Фёдоровны, мемуаристка.
 Йегер, Чарльз Элвуд (Chuck Yeager; 1923—2020) — американский лётчик-испытатель, в дальнейшем генерал военно-воздушных сил США.

См. также 
 Йегер, Ягер — фамилии, также иногда передаваемые на русский как Игер.